Таларо́мицес шероховатосемя́нный () — вид грибов-аскомицетов, относящийся к роду . Бесполую стадию ранее включали в состав рода  как .

Описание 
Колонии на CYA на 7-е сутки 1,5—2,5 см (3—4 см при 30 °C) в диаметре, с белым и жёлтым мицелием, шерстистые. Конидиальное спороношение слабое до вовсе отсутствующего, в серо-зелёных или тускло-зелёных тонах. Реверс в центре жёлто-коричневый до светло-оранжевого, ближе к краю серовато-оранжевый до бледно-жёлтого.

На агаре с солодовым экстрактом (MEA) колонии с белым мицелием, шерстистые. Конидиальное спороношение не выражено. Реверс коричнево-оранжевый, в центре более насыщенно-окрашенный.

На агаре с дрожжевым экстрактом и сахарозой (YES) колонии с белым мицелием, слабо спороносящие, с бледно-оранжевым в центре и желтоватым ближе к краю реверсом.

На овсяном агаре (OA) колонии с белым мицелием, конидиальное спороношение не выражено. Реверс обычно бежевый. Образует клейстотеции, более обильные при 30 °C.

Клейстотеции образуются на более бедных средах, кремовые, шаровидные или почти шаровидные, мягкие, 190—650 × 170—650 мкм. Аски 7,5—11,5 × 6,5—8 мкм. Аскоспоры широкоэллипсоидальные, шиповатые, 3,5—5 × 2—3 мкм.

Конидиеносцы — одноярусные кисточки на гладкостенной ножке 15—45 мкм длиной и 1—2 мкм толщиной. Фиалиды игловидные, по 3—5 в пучке, 10—15 × 1,3—2,5 мкм. Конидии эллипсоидальные, 2—5 × 1,5—2,5 мкм, гладкостенные.

Отличия от близких видов 
Определяется по кремовым клейстотециям с шиповатыми эллипсоидальными аскоспорами.  отличается более крупными аскоспорами и более быстрым ростом при 25 и 30 °C при отсутствии роста при 37 °C.  очень близок, отличается несколько большей скоростью роста при 37 °C.

Экология и значение 
Широко распространённый вид, встречающийся преимущественно в почве.

Таксономия 
,  2: 32 (1972). — , Science 16: 138 (1902).

Синонимы

Примечания

Литература 
 
 

trachyspermus